Niemcy:
 Riveris – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Riveris – rzeka, dopływ Ruwer